Abfallbach ist ein Gewässername:

 Abfallbach (Schwarzach), linker Zufluss eines Altwassers der Schwarzach (zur Naab) bei Steegen, Stadt Rötz, Landkreis Cham, Bayern
 Abfallbach (Schwillach), linker Teilungsarm der Schwillach (zur Sempt) bei Wörth, Landkreis Erding, Bayern